Biologia
 kora – zewnętrzna warstwa roślin drzewiastych (kora wtórna); także kora pierwotna, czyli tkanka łodyg i korzeni
 kora – zewnętrzna warstwa plechy porostów
 kora nadnercza – część nadnercza
 kora mózgu – struktura mózgu
 kora – cenosark parzydełkowców

 Osoby
 Kora – imię żeńskie
 Kora – pseudonim artystyczny Olgi Sipowicz (wokalistki zespołu Maanam)
 Kora – bogini grecka (inaczej Persefona); także postać w dramacie Noc listopadowa

 Sztuka
 kora – typ greckiego posągu kobiecego
 kora – rodzaj harfy, spotykany głównie w Afryce Zachodniej
 kora – rodzaj dekoracji wyrobów fajansowych

 Inne
 kora – bawełniany materiał (zwany też gofrą) o miejscowo wypukło-wklęsłej (gofrowej) fakturze
 kora – rodzaj broni siecznej
 Kora – nazwa kilku kast i plemion indyjskich
 INS Kora – indyjska korweta rakietowa